«Песня против коммунистической и русской агрессии» () — тайваньская антикоммунистическая песня, написанная Президентом Китайской республики Чан Кайши в первой половине 1950-х годов (предположительно, в 1952 году). Мелодию к композиции написал тайваньский композитор .

Песня была включена в музыкальную учебную программу (до 1972 года) и активно использовалась для борьбы с советской и китайской пропагандой. До сих пор пользуется определённой популярностью на Тайване и используется в пропагандистских целях — так, в январе 2022 года хакеры из группировки «Анонимус» взломали сайт  и выложили её на главной странице вместе со своей эмблемой и флагом Тайваня.

Текст

Примечания

Ссылки 
 Хоровое исполнение песни 

1950-е годы
1950-е годы на Тайване
Музыка Китая
Песни на китайском языке
Гоминьдан
Антикоммунизм